Óbidos (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese provincie Estremadura
Óbidos (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Óbidos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará